Charles Dadant (1817-1902) – amerykański badacz życia pszczół
 dadant – typ ula